Birk peut faire référence à :

 ,
BIRK, code ICAO de l'aéroport de Reykjavik
Birk, nom allemand de la commune de Petelea, en Roumanie.

Personnalités

Nom de famille 

 (1883–1942), premier ministre estonien,
Alma Birk (1917–1996), journaliste et homme politique anglais,
 (1942–2009), écrivaine allemande,
Matt Birk (1976- ), footballeur américain,
Raye Birk (1943- ), acteur américain,
 (1988- ), footballeur allemand,
 (1926–2013), biochimiste.

Prénom 
Birk Anders (1964- ), biathlète allemand,
Birk Balthazar, personnage de la série Princesse Sofia,
 (1950- ), footballeur norvégien,
Birk Sproxton (1943–2007), poète et écrivain canadien.

Voir aussi 

Burk